Adıyaman (kurd. Semsûr; in der Antike Perrhe oder Pordonnium) ist die Hauptstadt der türkischen Provinz Adıyaman. Zugleich ist die Stadt Verwaltungszentrum (Merkez) des Landkreises und beherbergt 85,6 Prozent der Landkreisbevölkerung. Der Landkreis hingegen beherbergt 49,4 Prozent der Provinzbevölkerung.

Die Geschichte der Stadt reicht sehr weit zurück. In der Antike war der Ort als Perrhe (Griechisch: Πέρρη) bekannt. Perrhe ist heute im Stadtteil Örenli. Nach der islamischen Eroberung im 8. Jahrhundert hieß der Ort Hisn Mansur (Burg des Mansur). Mansur bin Cavana († 758) war Befehlshaber der Muslime. Der heutige türkische Name Adıyaman ist seit dem 17. Jahrhundert belegt.

Landkreis 
Der Landkreis ist in Fläche und Bevölkerungszahl der größte innerhalb der Provinz, auch seine Bevölkerungsdichte ist doppelt so hoch wie der Provinzdurchschnitt. Neben dem Verwaltungszentrum Adıyaman besteht er aus zwei weiteren Gemeinden (Belediye): Kömür (3159) und Yaylakonak (1786 Einw.). Daneben existieren noch 135 Dörfer (Köy) mit durchschnittlich 310 Einwohnern. Drei Dörfer haben über 1000 Einwohner: Gümüşkaya (1819), Kuyulu (1565) und Kayaönü (1071 Einw.), 43 weitere Dörfer haben ebenfalls mehr Einwohner als der Durchschnitt. Der städtische Bevölkerungsanteil liegt bei 86,5 Prozent.

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Yozgat sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Volkszählungsergebnisse 
Zu den Volkszählungen liegen folgende Bevölkerungsangaben über die Stadt, den Kreis, die Provinz und das Land vor:

Sehenswürdigkeiten 
 Die Ruinen von Perrhe im Ortsteil Örenli im Norden der Stadt
 Das Archäologische Museum im Stadtzentrum

Galerie

Klima 

Nach Köppen herrscht in Adıyaman ein mediterranes Klima mit kontinentalen Zügen (Csa). Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Adıyaman liegt bei 17,7 °C. Die wärmsten Monate sind Juli und August mit durchschnittlich über die 31 °C, der kälteste der Januar mit unter 10 °C im Mittel. Die tiefste Temperatur seit Messbeginn im Jahr 1929 wurde am 24. Januar 1971 mit −14,1 °C registriert. Die Sommertemperaturen können während der Hitzeperioden, die oft mehrere Tage andauern und von Juni bis September auftreten, bis über 40 °C im Schatten erreichen. Die höchste Temperatur seit Messbeginn wurde am 24. Juli 2000 mit 45,3 °C registriert. Durchschnittlich fällt jährlich 730 Millimeter Niederschlag. Die meisten Niederschläge fallen im Dezember und Januar mit durchschnittlich über 140 Millimetern, die geringsten Niederschläge werden für die Monate Juli und August verzeichnet.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Sırrı Ayhan (* 1961), Autor
 Serdar Deniz (* 1990), Fußballspieler
 Missak Manouchian (1906–1944), armenischer Lyriker, Journalist und Kämpfer der Résistance
 Sırrı Süreyya Önder (* 1962), Regisseur, Schauspieler, Journalist und Abgeordneter

Einzelnachweise

Weblinks